L'illusion du contrôle est la tendance des gens à surestimer leur capacité à contrôler les événements ; par exemple, cela se produit lorsque quelqu'un ressent un sentiment de contrôle sur les résultats sur lesquels il n'a manifestement aucune influence L'effet a été nommé par la psychologue Ellen Langer et a été reproduit dans de nombreux contextes différents. On pense qu'il influence le comportement de jeu et la croyance dans le paranormal. Parallèlement à la supériorité illusoire et au biais d'optimisme, l'illusion du contrôle est l'une des illusions positives.

Les théoriciens de la psychologie ont toujours insisté sur l'importance des perceptions du contrôle sur les événements de la vie. Un des premiers exemples de ceci est lorsque Adler a soutenu que les gens s'efforcent de maîtriser leur vie. Heider a proposé plus tard que les humains ont un fort motif pour contrôler leur environnement et Wyatt Mann a émis l'hypothèse d'un motif de compétence de base que les gens satisfont en exerçant un contrôle. Weiner, théoricien de l’attribution, a modifié sa théorie originale de la motivation de la réussite pour y inclure une dimension de contrôlabilité. Kelley a ensuite fait valoir que l'incapacité des personnes à détecter les non-dépendances peut entraîner l'attribution de résultats incontrôlables à des causes personnelles. Plus près de nous, Taylor et Brown ont soutenu que les illusions positives, y compris l’illusion du contrôle, favorisaient la santé mentale.

L'illusion est plus fréquente dans des situations familières et dans des situations où la personne connaît le résultat souhaité. Les commentaires qui mettent l'accent sur le succès plutôt que sur l'échec peuvent augmenter l'effet, tandis que les commentaires qui mettent l'accent sur l'échec peuvent diminuer ou inverser l'effet. L'illusion est plus faible pour les individus déprimés et est plus forte lorsque les individus ont un besoin émotionnel de contrôler le résultat. L'illusion est renforcée par des situations stressantes et compétitives, y compris les transactions financières. Bien que les gens soient susceptibles de surestimer leur contrôle lorsque les situations sont fortement déterminées par la chance, ils ont également tendance à sous-estimer leur contrôle quand ils en ont réellement, ce qui est contraire à certaines théories de l'illusion et de son adaptabilité. Les gens ont également montré une plus grande illusion de contrôle quand ils ont été autorisés à : se familiariser avec une tâche à travers des essais pratiques, faire leur choix avant que l'événement se produise comme lancer des dés et pouvoir faire leur choix eux-mêmes plutôt qu'on ne le fasse à leur place, à chances égales. Les gens sont plus enclins à faire preuve de contrôle quand ils ont plus de réponses au début qu'à la fin, même lorsque les personnes ont le même nombre de réponses correctes.

L'illusion pourrait se produire parce que les gens n'ont pas un aperçu direct de leur introspection pour savoir s'ils contrôlent les événements. Cela a été appelé l'illusion d'introspection. Au lieu de cela, ils peuvent juger de leur degré de contrôle par un processus souvent peu fiable. En conséquence, ils se considèrent responsables des événements lorsque le lien de causalité est faible ou inexistant. Dans une étude, les étudiants étaient dans une réalité virtuelle pour traiter une peur des hauteurs en utilisant un ascenseur. Ceux à qui l'on avait dit qu'ils avaient le contrôle bien qu'ils n'en avaient pas du tout en réalité, avaient eu le sentiment qu'ils avaient autant de contrôle que ceux qui contrôlaient réellement l'ascenseur. Ceux qui ont été amenés à croire qu'ils n'avaient pas le contrôle ont dit qu'ils avaient l'impression de ne pas avoir le contrôle.

Par procuration 
Parfois, les gens tentent de prendre le contrôle en transférant la responsabilité à d'autres personnes plus capables ou plus "chanceuses" pour agir en leur nom. Le renoncement au contrôle direct est perçu comme un moyen valable de maximiser les résultats. Cette illusion de contrôle par procuration est une extension théorique importante du modèle traditionnel de l'illusion du contrôle. Bien entendu, les gens abandonneront le contrôle si l’on pense qu’une autre personne possède plus de connaissances ou de compétences dans des domaines tels que la médecine où des compétences et des connaissances réelles sont impliquées. Dans de tels cas, il est tout à fait rationnel de transférer des responsabilités à des personnelles telles que les médecins. Cependant, quand il s’agit d’événements de pure chance, permettre à un autre de prendre des décisions (ou de jouer) en son nom, parce qu’ils sont perçus comme plus chanceux, n’est pas rationnel et irait à l’encontre du désir de contrôler les situations incontrôlables. Cependant, cela semble plausible, car les gens pensent généralement qu'ils peuvent avoir de la chance et en tirer avantage dans les jeux de hasard, et que les autres ne peuvent pas être considérés comme chanceux et capables de contrôler des événements incontrôlables.

Dans un cas, un pool de loterie dans une entreprise décide qui choisit les numéros et achète les billets en fonction des gains et des pertes de chaque membre. Le membre avec le meilleur record devient le représentant jusqu'à ce qu'il accumule un certain nombre de pertes, puis un nouveau représentant est sélectionné en fonction des victoires et des défaites. Même si aucun membre n'est vraiment meilleur que l'autre et que tout est par hasard, ils préfèrent toujours que quelqu'un avec apparemment plus de chance les contrôle.

Dans un autre exemple concret, lors des finales de hockey masculin et féminin des Jeux olympiques de 2002, l'équipe du Canada a battu l'équipe des États-Unis, mais on a cru plus tard que la victoire était la conséquence d'une pièce canadienne secrètement placée sous la glace. Les membres d'Équipe Canada étaient les seules personnes qui savaient que la pièce avait été placée là. La pièce a ensuite été mise dans le Temple de la renommée du hockey où il y avait une ouverture pour que les gens puissent la toucher. Les gens croyaient pouvoir transférer la chance de la pièce à eux-mêmes en la touchant et changer ainsi leur chance.

Démonstration 
L'illusion du contrôle est démontrée par trois lignes de données convergentes : 1) des expériences en laboratoire, 2) des comportements observés dans des jeux de hasard familiers tels que les loteries, et 3) des auto-évaluations de comportements réels.

Un type de démonstration en laboratoire implique deux lumières marquées "Score" et "No Score". Les sujets doivent essayer de contrôler celui qui s'allume. Dans une version de cette expérience, les sujets pouvaient appuyer sur l'un des deux boutons. Une autre version comportait un bouton, sur lequel les sujets décidaient à chaque essai d’appuyer ou non. Les sujets avaient un degré de contrôle variable sur les lumières, voire pas du tout, selon la manière dont les boutons étaient connectés. Les expérimentateurs ont précisé qu'il pouvait ne pas y avoir de relation entre les actions des sujets et les lumières. Les sujets ont estimé combien de contrôle ils avaient sur les lumières. Ces estimations n’avaient aucune relation avec la quantité de contrôle qu’elles avaient réellement, mais étaient liées à la fréquence d’éclairage du voyant «Score». Même si leurs choix ne faisaient aucune différence, les sujets ont déclaré en toute confiance exercer un certain contrôle sur les phares.

Les recherches d'Ellen Langer ont montré que les personnes étaient plus susceptibles de se comporter comme si elles pouvaient exercer un contrôle dans une situation imprévue où des «indices de compétences» étaient présents. Par indices de compétence, Langer signifiait des propriétés de la situation plus normalement associées à l'exercice de la compétence, en particulier l'exercice du choix, la compétition, la familiarité avec le stimulus et l'implication dans les décisions. Une forme simple de cet effet se trouve dans les casinos : quand on lance des dés dans un jeu de craps, les gens ont tendance à lancer plus fort quand ils ont besoin de chiffres élevés et plus doux pour des nombres faibles.

Dans une autre expérience, les sujets devaient prédire l'issue de trente lancers de pièces. Les réactions ont été truquées de sorte que chaque sujet a eu raison exactement la moitié du temps, mais les groupes ont différé en ce qui concerne leurs "hits". Certains ont été informés que leurs premières suppositions étaient exactes. D'autres ont été informés que leurs succès étaient répartis de manière égale dans les trente essais. Ils ont ensuite été interrogés sur leurs performances. Les sujets avec des "hits" précoces surestimaient leurs succès totaux et attendaient beaucoup de leurs performances lors de futurs jeux de devinettes. Ce résultat ressemble à l'effet de primauté irrationnelle dans lequel les personnes accordent plus de poids aux informations qui surviennent plus tôt dans une série. Quarante pour cent des sujets pensaient que leur performance dans cette tâche de chance s'améliorerait avec la pratique et vingt-cinq pour cent ont déclaré que la distraction nuirait à leurs performances.

Une autre des expériences de Langer, reproduite par d'autres chercheurs, implique une loterie. Les sujets reçoivent des tickets au hasard ou sont autorisés à choisir les leurs. Ils peuvent ensuite échanger leurs billets pour d'autres avec une plus grande chance qu'ils soient gagnants. Les sujets qui avaient choisi leur propre billet étaient plus réticents à s'en séparer. Les billets portant des symboles familiers étaient moins susceptibles d'être échangés que d'autres avec des symboles inconnus. Bien que ces loteries aient été aléatoires, les sujets se sont comportés comme si leur choix de billet avait un impact sur le résultat. Les participants qui choisissaient leur propre numéro étaient moins susceptibles d'échanger leur billet même pour un autre billet qui leur donnerait davantage de chances de gagner.

Une autre façon d'étudier les perceptions du contrôle consiste à interroger les gens sur des situations hypothétiques, par exemple sur leur probabilité d'être impliqués dans un accident de la route. En moyenne, les conducteurs considèrent que les accidents sont beaucoup moins probables dans les situations de «contrôle élevé», par exemple lorsqu'ils conduisent, que dans les situations «à faible contrôle», par exemple lorsqu'ils se trouvent sur le siège passager. Ils évaluent également un accident avec un niveau de maîtrise élevé, tel que la conduite dans la voiture à l’avant, beaucoup moins probable qu’un accident avec peu de contrôle, par exemple en étant heurté par derrière par un autre conducteur.

Explications 
Ellen Langer, qui a d’abord démontré l’illusion du contrôle, a expliqué ses conclusions en termes de confusion entre compétences et situations de chance. Elle a proposé que les jugements de contrôle reposent sur des "indices de compétences". Ce sont des caractéristiques d'une situation qui sont généralement associées à des jeux d'adresse, tels que la compétitivité, la familiarité et le choix individuel. Lorsque plus de ces indices de compétence sont présents, l'illusion est plus forte.

Suzanne Thompson et ses collègues ont fait valoir que l'explication de Langer était insuffisante pour expliquer toutes les variations de l'effet. En guise d'alternative, ils ont proposé que les jugements sur le contrôle sont basés sur une procédure qu'ils ont appelée "l'heuristique de contrôle". Cette théorie propose que les jugements de contrôle dépendent de deux conditions ; l'intention de créer le résultat et une relation entre l'action et le résultat. Dans les jeux de hasard, ces deux conditions vont souvent de pair. En plus d'une intention de gagner, il y a une action, comme lancer un dé ou tirer un levier sur une machine à sous, qui est immédiatement suivie d'un résultat. Même si le résultat est sélectionné aléatoirement, l'heuristique de contrôle permet au joueur de contrôler le résultat.

La théorie de l'autorégulation offre une autre explication. Dans la mesure où les individus sont motivés par des objectifs internes liés à l’exercice du contrôle de leur environnement, ils chercheront à réaffirmer leur contrôle dans des conditions de chaos, d’incertitude ou de stress. Une façon de faire face à un manque de contrôle réel consiste à attribuer faussement le contrôle de la situation.

Le trait de base des autoévaluations (CSE) est un trait de personnalité stable composé du locus de contrôle, du neuroticisme, de l'efficacité personnelle et de l'estime de soi. Bien que les autoévaluations de base soient susceptibles de croire qu'elles contrôlent leur propre environnement (c.-à-d. locus de contrôle interne), des niveaux très élevés de CSE peuvent mener à l'illusion d'un contrôle.

Avantages et coûts pour l'individu 
Taylor et Brown ont soutenu que les illusions positives, y compris l’illusion du contrôle, sont adaptatives car elles incitent les gens à persister dans des tâches où ils pourraient autrement abandonner. Cette position est étayée par l'affirmation d'Albert Bandura selon laquelle «des auto-évaluations optimistes de la capacité, qui ne sont pas indûment disparates de ce qui est possible, peuvent être avantageuses, alors que les jugements véridiques peuvent être auto-limitatifs». Son argument concerne essentiellement l'effet adaptatif des croyances optimistes sur le contrôle et la performance dans des circonstances où le contrôle est possible, plutôt que sur le contrôle perçu dans des circonstances où les résultats ne dépendent pas du comportement de l'individu.

Bandura a également suggéré que :  Taylor et Brown soutiennent que les illusions positives sont adaptatives, car il est prouvé qu'elles sont plus fréquentes chez les individus normalement en bonne santé mentale que chez les individus déprimés. Cependant, Pacini, Muir et Epstein ont montré que cela peut être dû au fait que les personnes déprimées compensent une tendance au traitement intuitif inadapté en exerçant un contrôle rationnel excessif dans des situations insignifiantes et notent que la différence avec les personnes non déprimées disparaît dans des circonstances plus importantes.

Il existe également des preuves empiriques selon lesquelles une auto-efficacité élevée peut être inadaptée dans certaines circonstances. Dans une étude basée sur des scénarios, Whyte et al. ont montré que les participants chez qui ils avaient provoqué une auto-efficacité élevée étaient significativement plus susceptibles de connaître une escalade d'engagement en faveur d'un plan d'action défaillant. Knee et Zuckerman ont contesté la définition de la santé mentale utilisée par Taylor et Brown et affirment que le manque d'illusions est associé à une personnalité non défensive orientée vers la croissance et l'apprentissage et à une faible implication du moi dans les résultats. Ils présentent des preuves que les individus autodéterminés sont moins sujets à ces illusions. À la fin des années 1970, Abramson et Alloy ont démontré que les individus déprimés avaient une vision plus précise que leurs homologues non déprimés dans un test qui mesurait l’illusion du contrôle. Cette constatation est restée vraie même lorsque la dépression a été manipulée expérimentalement. Cependant, lors de la reproduction des résultats, Msetfi et al. (2005, 2007) ont constaté que la surestimation du contrôle chez les personnes non déprimées n'apparaissait que lorsque l'intervalle était suffisamment long, ce qui impliquait que cela était dû au fait qu'ils prennent en compte plus d'aspects d'une situation que leurs homologues déprimés. Aussi, Dykman et al. (1989) ont montré que les personnes déprimées pensent ne pas avoir de contrôle dans les situations où elles en ont, de sorte que leur perception n'est pas plus précise dans son ensemble. Allan et al. (2007) ont suggéré que le biais pessimiste des dépressifs entraînait un «réalisme dépressif» lorsqu'on leur posait des questions sur l'estimation du contrôle, parce que les personnes dépressives sont plus susceptibles de dire non même si elles ont le contrôle.

Un certain nombre d'études ont trouvé un lien entre le sentiment de contrôle et la santé, en particulier chez les personnes âgées.

Fenton-O'Creevy et coll. soutiennent, comme le font Gollwittzer et Kinney, que si les croyances illusoires sur le contrôle peuvent favoriser la poursuite d'objectifs, elles ne sont pas propices à une prise de décision judicieuse. Les illusions de contrôle peuvent entraîner une insensibilité à la rétroaction, entraver l'apprentissage et prédisposer à une prise de risque plus objective (le risque subjectif étant réduit par l'illusion d'un contrôle).

Applications 
Le psychologue Daniel Wegner soutient qu'une illusion de contrôle sur des événements externes est à la base de la croyance en la psychokinésie, une capacité supposée paranormale à déplacer les objets directement en utilisant le mental. Pour preuve, Wegner cite une série d'expériences sur la pensée magique dans lesquelles les sujets ont été amenés à penser qu'ils avaient influencé des événements externes. Dans une expérience, les sujets ont vu un joueur de basket-ball prendre une série de lancers francs. Lorsqu'ils ont reçu l'ordre de le visualiser en train de faire ses tirs, ils ont estimé qu'ils avaient contribué à son succès.

Une étude a examiné les traders travaillant dans les banques d'investissement de la ville de Londres. Ils ont chacun regardé un graphique tracé sur un écran d'ordinateur, semblable à un graphique en temps réel d'un cours ou d'un indice boursier. À l'aide de trois touches d'ordinateur, elles devaient augmenter la valeur aussi haut que possible. Ils ont été avertis que la valeur montrait des variations aléatoires, mais que les touches pouvaient avoir un effet. En fait, les fluctuations n'ont pas été affectées par les touches. Les cotes des traders quant à leur succès mesuraient leur susceptibilité à l'illusion du contrôle. Ce score a ensuite été comparé à la performance de chaque trader. Ceux qui étaient plus enclins à l'illusion ont obtenu des résultats nettement inférieurs en matière d'analyse, de gestion des risques et de contribution aux bénéfices. Ils ont également gagné beaucoup moins.

Voir aussi

Références

Lectures complémentaires 

 

Biais cognitif
Illusion